No Name peut désigner : 

No Name, un groupe pop japonais ;
Sans nom alias No Name, une marque ;